Indian Council of Agricultural Research – organismo autonomo per il coordinamento dell'istruzione e della ricerca agricola in India
Information Centre about Asylum and Refugees – organizzazione per la ricerca accademica e nella fornitura di informazioni su richiedenti asilo e rifugiati nel Regno Unito
International Corporate Accountability Roundtable – coalizione di gruppi per i diritti umani focalizzata sulla responsabilità aziendale negli Stati Uniti
Circuit ICAR – struttura multipista situata sull'Aeroporto Internazionale di Montréal-Mirabel in Canada
Icar Air – compagnia aerea charter con sede in Bosnia
Întreprinderea de construcții aeronautice românești – azienda della Romania del settore aeronautico
International Commission for Alpine Rescue – associazione internazionale di organizzazioni di soccorso alpino con sede in Svizzera
Istituto centrale per gli archivi – uno degli istituti centrali del Ministero della Cultura
Industrie Cinematografiche Artistiche Romane – consorzio di case di produzione e distribuzione cinematografiche italiane fondato e diretto da Alfredo Proia